San Donato har flere betydninger:

 San Donato di Lecce, en by i Apulien, Italien
 San Donato di Ninea, en by i Calabrien, Italien
 San Donato Milanese, en italiensk by i regionen Lombardiet i Italien,
 San Donato Val di Comino